Eufemio puede referirse a:

 Eufemio, patriarca de Constantinopla en 489-495.
 Eufemio, obispo de Toledo (España) en el siglo VI.
 Eufemio de Mesina (†ca. 830), almirante bizantino en Sicilia, se autoproclamó emperador en 827.
 Eufemio Zapata hermano de Emiliano Zapata